Жюно () — французская фамилия. Известные носители:
 Жюно, Анри Александр (1863—1934) — франкоязычный швейцарский евангелический теолог, этнолог, лингвист и миссионер в Южной Африке.
 Жюно, Жан Андош (1771—1813) — дивизионный генерал Наполеона.
 Жюно, Лора (1784—1838) — жена дивизионного генерала Жюно.